GSF est un sigle qui peut désigner :
 GSF (où GSF signifie Groupe Services France), une entreprise française du secteur de la propreté et des services associés ;
 Gesellschaft für Strahlenforschung, un ancien nom du Helmholtz Zentrum München, un centre de recherche allemand ;
 Gynécologie sans frontières, une ONG qui intervient dans des missions d'urgences gynécologiques et à l'aide au développement sanitaire à l'étranger.